Der CEV-Pokal 2001/02 wurde ausgetragen:

 bei den Herren, siehe CEV-Pokal 2001/02 (Herren)
 bei den Damen, siehe CEV-Pokal 2001/02 (Damen)